Beker (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Drinkbeker, een voorwerp om uit te drinken
 Beker (prijs), een bekervormig voorwerp dat als prijs dient in (bijvoorbeeld) een sportwedstrijd
 Beker (muziek), een onderdeel van veel muziekinstrumenten.
 Wegwerpbeker, een kunststoffen of kartonnen beker 'om mee te nemen'
 Maatbeker

Zie ook 
Bekertoernooi